Naso kan syfta på:
 Naso, Messina – en kommun i Italien
 Naso (fiskar) – ett släkte fiskar